Пуми может означать:

 Пуми — порода пастушьих собак, выведенная в Венгрии;
 Пуми — малочисленный народ, проживающий в провинциях Сычуань и Юньнань в Китае;
 Пуми — язык народа пуми.